То́нти () итальянская фамилия. Известные носители:

 Тонти, Альдо (1910—1988) — итальянский кинооператор и актёр.
 Тонти, Джулио (1844—1918) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.

Топоним 

 Тонти — старое название города Гори.